Nancye Bolton ha battuto in finale Nell Hopman 6–3 6–2.

Teste di serie
 Nancye Bolton (Campionessa)
 Thelma Long (semifinali)
 Joyce Fitch (quarti di finale)
 Sadie Newcombe (secondo turno)
 Pat Jones (semifinali)
 Nell Hopman (finalista)
 Mary Beavis (quarti di finale)
 Constance Wilson (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1947